Referenssystem kan avse:

 Akademiskt referenssystem – en referens till källmateria
 Oxfordsystemet – ett förekommande system för källhänvisningar i en text
 Vancouversystemet – ett förekommande system för källhänvisningar i en text
 Harvardsystemet – ett förekommande system för källhänvisningar i en text
 Koordinatsystem – ett sätt att tilldela koordinater inom matematiken
 Inertialsystem – ett koordinatsystem där Newtons första lag, tröghetslagen, gäller